Zielone Świątki – polska tradycja ludowa
 Szawuot – żydowskie Święto Tygodni
 Zesłanie Ducha Świętego – święto chrześcijańskie